Гидеон Кляйн (; 6 декабря 1919, , Моравия, Чехословакия — 27 января 1945, концлагерь Фюрстенгрубе) — чешский композитор и пианист еврейского происхождения.

Биография
Младший ребёнок в семье торговца. Учился фортепиано с 6 лет, в четырнадцать дал первый концерт. В 1938 переехал в Прагу, учился композиции у Алоиса Габы. Нацистская оккупация прервала его карьеру пианиста и композитора. Ему удалось лишь несколько раз выступить под псевдонимом, играть в частной обстановке.

В декабре 1941 он был отправлен в Терезиенштадт, где оказался вместе с Х. Красой, В. Ульманном, П. Хаасом, будущим главным дирижёром Чешской филармонии Карелом Анчерлом и несколькими другими музыкантами. Участвовал в общей музыкальной жизни, выступал с концертами.

В октябре 1944 был депортирован в Аушвиц, а затем в Фюрстенгрубе, где работал на шахте и умер при неизвестных обстоятельствах.

Творчество
Испытал влияние Шёнберга и Яначека. Обращался к моравским и русским фольклорным мотивам, к еврейским музыкальным традициям, развивал достижения центральноевропейского авангарда.

Наследие 
Сочинения собраны и изданы его сестрой, возглавляющей Фонд Гидеона Кляйна (создан в 1994 году).

Сочинения
 Четыре фразы для струнного оркестра (1936-1938)
 Дуэт для скрипки и альта (1940 год)
 Дивертисмент для октета духовых (2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота и две валторны, 1940 год)
 Три песни для высокого голоса и фортепиано на стихи Иоганна Клая, Гёльдерлина и Гёте (1940 год)
 Прелюдия для альта соло (1940 год)
 Струнный квартет, оп.2 (1940-1941)
 Дуэт для скрипки и виолончели (1941 год, незакончен)
 Мадригал Sag Tod на стихи Франсуа Вийона для двух сопрано, контральто, тенора и баса (1942 год)
 První hřích для мужских голосов и хора (1942 год)
 Мадригал Das Angenehme in dieser Welt на стихи Гёльдерлина для двух сопрано, контральто, тенора и баса (1942 год)
 Bachuri, le'an tisa?,  для женского хора (1942 год)
Обработки чешских и русских народных мотивов для тенора и женского хора (1942 год)
Фантазия и фуга для струнного квартета (1942-1943)
Sch’haw b’ni, обработка еврейской песни для женского хора или солирующего сопрано и фортепиано (1943 год)
Соната для фортепиано (1943 год)
Трио для скрипки, альта и виолончели (1944 год)

Литература
Karas J. Music in Terezin: 1941-1945. New York: Beaufort Books, 1985
Klein H.-G.  Gideon Klein: Materialien. Hamburg: Von Bockel, 1995
Slavický M. Gideon Klein: a fragment of life and work. Prague: Helvetica-Tempora, 1996
Witthoefft C. Komponisten in Theresienstadt. Hamburg: Initiative Hans Krása, 1999
Schendzielorz P. Studien zur Instrumentalmusik von Gideon Klein: die Prager und Theresienstädter Jahre im Kontext von Musik- und Zeitgeschichte. Kassel: Bosse, 2002
Branger A. Gideon Klein: de Prague a Terezín: créer pour survivre. Paris: Observatoire musical français, Université de Paris-Sorbonne, 2004
Калужский М. Репрессированная музыка. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007

Ссылки
Сайт Фонда Гидеона Кляйна 

(англ.)
(фр.)

См. также 
Orel Foundation  (англ.) Gideon Klein — biography, bibliography, works and discography.

Академические музыканты Чехии
Композиторы Чехии
Пианисты Чехии
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся 6 декабря
Умершие 27 января
Умершие в 1945 году
Заключённые концлагеря Терезин
Персоналии по алфавиту
Умершие в концлагере Освенцим
Жертвы Холокоста